ЕСФ или Есф — аббревиатура с несколькими значениями.
 Есф. — Книга Библии Есфирь. См. также Есфирь и Сокращения в Библии.
 ЕСФ — Европейский социальный форум
 ЕСФ — Европейский социальный фонд
 ЕСФ — Европейский студенческий форум.